Nusa kan syfta på följande:
 Nusa (djur), ett släkte rovflugor

Geografi

Indonesien 

 Nusa Dolong, ö, 
 Desa Nusa, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar